Куркюи́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Марне. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70181.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 19 км северо-западнее Безансона, в 40 км к юго-западу от Везуля.

Около половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 132 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 92 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 73 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 64,4 %). Из 73 активных жителей работали 66 человек (41 мужчина и 25 женщин), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 19 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона